Idai bezeichnet

 Zyklon Idai, tropischer Sturm auf der südlichen Halbkugel im Jahr 2019
 iDAI bibliography zenon, Kürzel für die Webseite des DAI, siehe Deutsches Archäologisches Institut